Dividida em várias etapas, a edição 2007 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de três equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Desterro Rugby Clube - SC

Estatísticas da Edição 2007 - Masculino Juvenil

Tabela de jogos 

Liga Sul de Rugby
equipes e tabela de jogos da Liga Sul de Rugby Masculino Juvenil 2007